Antuco peut désigner : 

Antuco Un volcan du Chili
Antuco Une commune et une ville du Chili
Tragédie d'Antuco Un événement tragique qui a conduit à la mort de 45 conscrits de l'armée chilienne au pied du volcan
 Centrale hydroélectrique Antuco situé sur le rio de la Laja au Chili